Az 1991-es férfi vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Perthben, Ausztráliában.

A vízilabdatorna férfi mérkőzéseit január 5. és január 13. között játszották. A tornát a címvédő jugoszláv csapat nyerte. A magyar csapat bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 csoportba osztották, mindegyik csoportban 4 csapat szerepelt. A csoportkörből az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben az A- és B csoport első két helyezettje, valamint a C- és D csoport első két helyezettje újabb csoportot alkotott, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje jutott az elődöntőbe. A harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért körmérkőzéseket játszottak egy újabb csoportban.

Az alsó ágon az A- és B csoport utolsó két helyezettje, valamint a C- és D csoport utolsó két helyezettje újabb csoportot alkotott a középdöntőben, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje a 9–12., a harmadik és negyedik helyezettek pedig a 13–16. helyért játszottak egy újabb csoportban.

A világbajnokság első hét helyezettje (ebből Spanyolország rendezőként) szerzett indulási jogot a barcelonai olimpiára.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

Felső ág

E csoport 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Olaszország – Szovjetunió 7–5-ös és
a B csoportban lejátszott Jugoszlávia – Spanyolország 8–3-as eredményét is.

F csoport 
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Egyesült Államok – Ausztrália 6–5-ös és
a D csoportban lejátszott Magyarország – Németország 9–8-as eredményét is.

Alsó ág

G csoport 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Görögország – Új-Zéland 14–2-es és
a B csoportban lejátszott Románia – Kína 13–4-es eredményét is.

H csoport 
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Franciaország – Kanada 9–7-es és
a D csoportban lejátszott Kuba – Egyiptom 17–10-es eredményét is.

Helyosztók

A 13–16. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a G csoportban lejátszott Kína – Új-Zéland 15–7-es és
a H csoportban lejátszott Kanada – Egyiptom 6–5-ös eredményét is.

A 9–12. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a G csoportban lejátszott Románia – Görögország 7–5-ös és
a H csoportban lejátszott Kuba – Franciaország 9–6-os eredményét is.

Az 5–8. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Olaszország – Szovjetunió 7–5-ös és
az F csoportban lejátszott Ausztrália – Németország 9–7-es eredményét is.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1991-es női vízilabda-világbajnokság

F1991
Világbajnokság